DeAndre Ayton – cestista bahamense
 Robert Ayton – poeta scozzese
 Robert Thorburn Ayton Innes – astronomo sudafricano-scozzese
 Sarah Ayton – velista britannica